Ducroz est un nom de famille savoyard notamment porté par :
Albert Ducroz (1820-1891), homme politique français ;
Aurélien Ducroz (1982-), skieur freerider et skipper français ;
Jan Henri Ducroz (1971-), curleur français ;
Richard Ducroz (1983-), curleur français.

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal